Bart De Corte (Borgerhout, 26 februari 1990) is een Belgisch voetballer die onder contract staat bij KFC Ranst.

De Corte speelt sinds zijn professionele debuut in 2007 voor Antwerp FC en speelde in zijn eerste seizoen, 2007-08, vier wedstrijden, waarvan één vriendschappelijk. Ook speelde hij zeven jaar in de jeugdafdeling van Berchem Sport en drie jaar in die van Antwerp FC. Verder heeft hij nog 2 jaar bij Royal Cappellen gevoetbald daarna nog eens 2 jaar bij Lokeren-Temse. In 2014 maakte hij de overstap naar Ternesse. In 2019 maakte hij een overstap naar zijn huidige club KFC Ranst.

Decorte, Bart